Pijus ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Pius.

Personen 
Pijus Bielskus (1880–1958), katholischer Priester, Philosoph, Professor, Kanzler der litauischen Präsidentur.

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname